Résultats détaillés de l'édition 2013 du tournoi de tennis professionnel masculin de Roumanie.

Faits marquants 
 Lukáš Rosol a remporté son premier titre sur le circuit ATP. Pour y arriver, le Tchèque s'est défait en route de trois têtes de série, dont Gilles Simon, triple vainqueur du tournoi, en demi-finales.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invitations) 

 Lucky loser (repêché)

Tableau complet

Résultats en double 
 Têtes de série 

 Wild cards (invitations) 

 Alternates (remplaçants)

Tableau complet

Notes et références

Notes

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Roumanie
 Saison 2013 de l'ATP

Liens externes 
  
 
 

ATP 2013
Bucarest
2013 en Roumanie
Tennis en avril 2013